Kotowo ist ein Dorf in der Landgemeinde Granowo und liegt etwa 9 Kilometer östlich von Grodzisk Wielkopolski und 32 Kilometer südwestlich von Poznań.

Der Ort bestand schon im 14. Jahrhundert. Im 19. Jh. gehörte das Landgut der Familie Mielżyński und in der Zwischenkriegszeit – der Familie Kurnatowski.
Sehenswert ist hier ein in der Mitte des 19. Jahrhunderts erbauter Palast, der von einer Parkanlage umgeben ist. Nach dem  Zweiten Weltkrieg beherbergte der Palast eine landwirtschaftliche Schule.

Literatur 
Paweł Anders, Der Landkreis Grodzisk lädt ein, Wydawnictwo "ACARUS", Poznań, 1999, ISBN 8385340610, S. 81

Ort der Woiwodschaft Großpolen
Gmina Granowo